Rohrbrücke steht für:

 Rohrbrücke (Rohrleitungstechnik), eine Rohrunterstützung, um oberirdisch größere Entfernungen zu überwinden
 Rohrbrücke (Gemeinde Mattersburg), Ortsteil der Stadt Mattersburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland